19 Dywizja Pancerna – związek taktyczny Sił Zbrojnych PRL
 19 Dywizja Pancerna (III Rzesza)